Eduardo Marques Lisboa Luz (Rio de Janeiro, 21 de maio de 1952) é um compositor, instrumentista e cantor brasileiro.

Como compositor, sua parceria mais profícua foi com o poeta e produtor Hermínio Bello de Carvalho.

Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Cantores do Rio de Janeiro (estado)